Ранчо Атотонилко има више значења:

 Ранчо Атотонилко (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Атотонилко (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику